Soreau ist der Name einer Familie von deutsch-niederländischen Stilllebenmalern
 Daniel Soreau († 1619)
 Isaak Soreau (1604–ca. 1645)
 Peter Soreau (1604–ca. 1672)

Siehe auch:
 Soro